Brittney Griner (1990-), basketteuse américaine.
 Brittney Karbowski (1986-), actrice américaine.
 Brittney Powell (1972-), actrice allemande.
 Brittney Reese (1986-), athlète américaine.
 Brittney Skye (1977-), actrice de films pornographiques américaine.
 Brittney Sykes (1994-), basketteuse américaine.

Voir aussi 
 Britney

Prénom féminin
Prénom américain